Källtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Källtjärnen, Västmanland, sjö i Skinnskattebergs kommun,  (3,5 ha)
Lilla Källtjärnen, sjö i Lindesbergs kommun,  (1,7 ha)
Stora Källtjärnen, sjö i Lindesbergs kommun,  (9,52 ha)
Källtjärnen (By socken, Dalarna), sjö i Avesta kommun,  (0,9 ha)
Källtjärnen (Älvdalens socken, Dalarna, 681940-139107), sjö i Älvdalens kommun, 
Källtjärnen (Älvdalens socken, Dalarna, 682236-139165), sjö i Älvdalens kommun,  (14,7 ha)
Källtjärnen (Grangärde socken, Dalarna), sjö i Ludvika kommun, 
Källtjärnen (Lima socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Källtjärnen (Särna socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun, 
Lill-Källtjärnen, sjö i Älvdalens kommun, 
Källtjärnen, Hälsingland, sjö i Ovanåkers kommun,  (5,87 ha)
Källtjärnen (Lillhärdals socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun, 
Källtjärnen (Svegs socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn